Кротоне () — провинция в Италии, в регионе Калабрия.

Физико-географическая характеристика 
Провинция расположена на берегу Ионического моря и граничит с провинциями Катандзаро и Косенца на юго-западе и северо-западе соответственно.

Крупнейшим водоёмом провинции является водохранилище Амполлино, образованное в результате строительства дамбы на одноимённой реке.

На берегу моря расположен морской заповедник Капо-Риццуто (Capo Rizzuto) площадью 13 тысяч гектаров и с длиной береговой линии 37 км. Кроме того, на территории провинции расположена часть национального парка Сила.

Столицей провинции является город Кротоне, расположенный на побережье.

История 
Провинция была образована в 1992 году на части территории провинции Катандзаро, по другим данным отделение произошло в 1996 году. Предположительно, название провинции происходит от древнегреческого kroton — клещевина. Другое происхождение названия даёт легенда Овида. Согласно этой легенде, Геркулес, возвращаясь из одного из своих походов, основал город в память о своём друге Кротоне, которого он сам смертельно ранил. В этом городе была основана школа пифагорейцев, а также родился олимпийский атлет Мило.

Население 
К 1 января 2014 года по данным национального института статистики население провинции составляло  человек, из них женщин — , мужчин — .

В провинции находится 27 населённых пунктов:

Культура 

В городе Кротоне расположен замок Чарльза V, построенный в XVI веке. Арагонский замок Ле Кастелла (), построенный на небольшом острове, соединён с материком настолько узкой полоской земли, что доступен только пешим.

В национальном археологическом музее в Кротоне находится, среди прочих уникальных экспонатов, Hera’s treasure. Около столицы находится также археологический парк Капо-Коллано (Capo Collano), который включает развалины древнего замка Hera Lacinia, датируемые   Ежегодно в августе в Каккури проходит музыкальный фестиваль.

Примечания